Ви́ктор — мужское русское личное имя латинского происхождения, происходит от  («победитель»). В древнеримской мифологии Victor — эпитет богов Юпитера и Марса. В эпоху становления христианства имя стало популярным у ранних последователей новой религии; оно связывалось с победой Христа над смертью и грехом.

Старые календарные формы имени: Викторий, Виктурий.

Именины 
Православные (даты даны по григорианскому календарю):
 21 января, 30 января
 8 февраля, 13 февраля
 3 марта, 7 марта, 23 марта, 30 марта
 2 апреля, 28 апреля
 1 мая, 2 мая
 1 июня, 20 июня, 28 июня 
 1 июля, 19 июля
 2 сентября, 8 сентября, 15 сентября, 24 сентября, 29 сентября
 10 октября, 21 октября
 11 ноября, 19 ноября, 22 ноября, 24 ноября, 27 ноября, 29 ноября
 8 декабря, 31 декабря

Католические:
 22 января, 8 мая, 21 июля, 28 июля, 10 октября, 2 ноября, 7 декабря

См. также 
 Галиб ( — «Победитель») — арабское имя.
 Музаффар ( — «Победитель»).

Комментарии

Примечания 

Русские мужские имена
Эпитеты древнеримских божеств
Имена от эпиклес